Bajada del Ángel puede referirse a diferentes celebraciones religiosas.

 En España:
 Bajada del Ángel, en Aranda de Duero, Burgos.
 Bajada del Ángel, en Peñafiel, Valladolid.
 La Bajada del Ángel, en Tudela, Navarra.